Benjamin Keach – predicatore e scrittore battista inglese
 James Keach – attore, regista, produttore cinematografico e televisivo statunitense
 Scott Keach – fantino australiano
 Stacy Keach – attore statunitense
 Stacy Keach Sr. – attore statunitense